Secret Service kan syfta på:
 United States Secret Service – en amerikansk federal polisorganisation
 Secret Intelligence Service  Storbritanniens underrättelsetjänst för inhämtning av information i utlandet
 Secret Service (musikgrupp) – en svensk popgrupp, bildad 1979